Topeka (Illinois)
Topeka (Indiana)
Topeka (Kansas)